Karkowo (powiat Stargardzki), een plaats in het Poolse district Stargardzki, woiwodschap West-Pommeren
 Karkowo (powiat Kołobrzeski), een plaats in het Poolse district Kołobrzeski, woiwodschap West-Pommeren